Ханабад () — город областного подчинения на востоке Андижанской области Узбекистана.

История 
Точное время основания города неизвестно. Он возник из кишлака, удобно расположенного на Великом Шёлковом пути.

Населённые пункты 
 Алчаалы,
 А. Навои,
 Анхор,
 А. Фитрат,
 Бунёдкор,
 Истиклол,
 Кампирравот,
 Мехмонабад,
 Мустакиллик,
 Тейит,
 Фозилмон,
 Ханабад,
 Хидирша,
 Юксалиш,
 Янги хаёт.

География 
Город стоит на берегу реки Карадарьи. Самая восточная точка Узбекистана.

Население 
Население города составляет 41 000 человек.

Достопримечательности 
 Родник Фозилмон ота — источник целебной минеральной воды.
 Родник Алчали суви — источник целебной минеральной воды, которую пьют для лечения сахарного диабета.
 Хонтахт — Трон хана. С ним связана легенда о том, как гостивший в городе хан купил у жителей ветер, который горожанам пришлось потом выкупать у хана.
 Санаторий «Хонобод Сихатгохи».
 Водохранилище «Андижон сув омбори» (тип плотины — бетонная, контрфорсная).

В городе на самой высокой горе расположен памятник героям Великой Отечественной войны. Также там расположен небольшой, но очень красивый аттракцион каруселей.

См. также

Примечания

Ссылки 
 

Города Андижанской области
Переименованные населённые пункты Узбекистана